Стойков, Стойковски е българско родово име, произхождащо от мъжкото име Стойко или през умалителното Стойко за мъжките имена с корен „стой“.

Личности с такова родово име

Стойков 
 Златан Стойков (р. 1951), български армейски генерал, началник на Генералния щаб на Българската армия (2006-понастоящем)
 Иван Стойков (1866 – 1925), български военен деец
 Костадин Стойков (р. 1977), български волейболист
 Костадин Стойков (р. 1980), български политик
 Любомир Стойков (р. 1954), български журналист
 Матей Стойков (1860 – 1928), български офицер
 Николай Стойков (1936 – 2020), български композитор
 Стойко Стойков (1912 – 1969), български езиковед
 Христо Стойков, няколко души с това име

Стойкова 
 Ана Стойкова‎
 Стефана Стойкова‎ (р. 1922), български фолклорист
 Теодора Стойкова известна като Теодора, българска попфолк певица

Български фамилни имена